

Ступино — місто, окружний центр, Московська область
 Ступино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область